Seyffert ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Seyffert (* 1943), deutscher Tänzer, Choreograf, Regisseur und Hochschullehrer
 Gregor Seyffert (* 1967), deutscher Tänzer und Choreograf
 Johann Heinrich Seyffert (1751–1817), deutscher Astronom
 Moritz Ludwig Seyffert (1809–1872), deutscher Philologe und Pädagoge

 Paul Seyffert, deutscher Leichtathlet
 Pieter Seyffert (* 1986), südafrikanischer Radrennfahrer
 Rudolf Seyffert (1893–1971), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Sabine Seyffert (* 1970), deutsche Autorin
 Wilhelm Seyffert (1924–2008), deutscher Genetiker 

Siehe auch:
 Seyfert
 Seyfferth
 Seiffert
 Seifert
 Seyffer